Ernst Schäfer
Gustav Schäfer
Hans Schäfer
Karl Schäfer
Marcel Schäfer
Raphael Schäfer
Wilhelm Schafer 
Winfried Schäfer

Ver também 
Schaeffer

Desambiguações de sobrenomes